Fréville (Seine-Maritime)
 Fréville (Vosges)
ook:
Fréville-du-Gâtinais,  Loiret